Isortup Kuua bezeichnet:
 Isortup Kuua (Fluss, Ilulissat) (auch Amitsup Kuua Killeq), Fluss im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Isortup Kuua (Fluss, Nanortalik), Fluss im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Isortup Kuua (Fluss, Sisimiut) (Isortoqelven), Fluss im Distrikt Sisimiut, Grönland